Говзич Илья Николаевич () — белорусский оперный певец, тенор. Приглашённый солист Государственного академического Большого Театра России, солист Саратовского академического театра оперы и балета, а также Московского музыкального театра Геликон-опера.

Биография 
Илья Говзич родился  в городе Жодино. Талант к музыке обнаружился у Ильи ещё в детстве, когда его отдали в музыкальную школу, чтобы обучаться игре на фортепиано. В 2000 году окончил Республиканский лицей при Белорусской государственной академии музыки по специальности «хоровое дирижирование». В 2008 году окончил БГАМ по специальностям «сольное пение» (класс народного артиста Республики Беларусь, профессора П. В. Ридигера) и «хоровое дирижирование» (класс профессора А. П. Зеленковой).

В 2008—2009 году проходил стажировку в консерватории Джузеппе Верди в Милане.

В декабре 2009 года исполнил партию Великого жреца в концертном исполнении оперы Моцарта «Идоменей» с Московским камерным оркестром «Musica Viva» под управлением А. И. Рудина. В феврале 2010 г. выступил в партии Тибальда в концертном исполнении оперы Гуно «Ромео и Джульетта» с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» под управлением Бенжамена Пьоннье в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

С 2009 по 2011 год — участник Молодежной оперной программы Большого театра России.

С 2011 года является солистом Саратовского оперного театра, а также постоянным приглашённым солистом Большого театра России и Самарского оперного театра. Постоянно гастролирует по городам России и ближнего зарубежья (Якутск, Минск, Челябинск и многие другие).

Сотрудничал с дирижёрами: Антонелло Алеманди, Бенжамин Пьенье, Гинтерас Ринкявичус, Золтан Пешко, Павел Сорокин, Антон Гришанин, Василий Синайский, Юрий Кочнев, Феликс Коробов, Александр Анисимов.

Участие в международных конкурсах 
 «Bella Voce» (IV премия, Москва, 2006)
 «Iuventus Canti» (диплом, Словакия, 2007)
 Международный вокальный конкурс им. А. Дворжака (диплом, Карловы Вары, Чехия, 2007)

Репертуар певца 
 Набукко — Измаил
 Леди Макбет Мценского уезда — Нигилист
 Царская невеста — Лыков
 Макбет — Малькольм
 Пиковая дама — Герман
 Волшебная флейта — Тамино
 Кармен — Хозе
 Мадам Баттерфляй — Пинкертон
 Орестея — Орест
 Риголетто — Герцог
 Тоска — Каварадоси
 Травиата — Альфред
 Хованщина — Голицын
 Трубадур — Манрико
 Сказка о Царе Салтане — Гвидон

Ссылки 
 Илья Говзич на сайте Большого театра
 Илья Говзич на сайте Саратовского оперного театра
 Илья Говзич на сайте Самарского оперного театра

Выпускники Белорусской академии музыки
Персоналии:Большой театр
Персоналии:Саратовский театр оперы и балета
Персоналии:Самарский театр оперы и балета